Rockport (Arkansas)
Rockport (Indiana)
Rockport (Kentucky)
Rockport (Massachusetts)
Rockport (Texas)
Rockport (Washington)

Outros
Rockport - uma cidade fictícia de Need for Speed: Most Wanted

Desambiguação